Издательство Иллинойсского университета () — крупное американское университетское издательство, основанное в 1918 году и являющееся частью Иллинойсского университета в Урбана-Шампейн.

Публикуемые издательством научные журналы 

 American Journal of Play
 American Journal of Psychology
 American Journal of Theology & Philosophy
 American Literary Realism
 American Music
 American Philosophical Quarterly
 Beethoven Forum
 Black Music Research Journal
 Black Women, Gender & Families
 Bulletin of the Council for Research in Music Education
 Dance Research Journal
 Ethnomusicology
 Feminist Teacher
 History of Philosophy Quarterly
 Journal of the Abraham Lincoln Association
 Journal of Aesthetic Education
 Journal of American Ethnic History
 Journal of American Folklore
 Journal for the Anthropological Study of Human Movement
 Journal of Criminal Law and Criminology
 Journal of Education Finance
 Journal of English and Germanic Philology
 Journal of Film and Video
 Journal of Seventeenth Century Music
 Music and the Moving Image
 Perspectives on Work
 Radical Teacher
 The Pluralist
 Public Affairs Quarterly
 State Politics and Policy Quarterly
 Visual Arts Research
 World History Connected

Ссылки 
 Сайт University of Illinois Press

Появились в 1918 году в США
Иллинойс
Издательства Иллинойса
Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне